Ó Riada oder Ní Riada (weibl. Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Liadh Ní Riada (* 1966), irische Politikerin
 Seán Ó Riada (1931–1971), irischer Komponist